Diplocalyptra är ett släkte av koralldjur. Diplocalyptra ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Diplocalyptra